Karolówka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Karolówka, un village dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Karolówka, un village dans la voïvodie de Lublin
 Karolówka, un village dans la voïvodie de Opole